Metcalfia – genere di piante della famiglia delle Poaceae o Graminaceae
792 Metcalfia – asteroide della fascia principale